Danquart ist der Familienname folgender Personen:
 Didi Danquart (* 1955), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor und Zwillingsbruder von
 Pepe Danquart (* 1955), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor